Појам Бледски споразум може да се односи на:
 Бледски споразум (1938),
 Бледски споразум (1947),